A Primeira Divisão do Campeonato Sueco de Futebol da temporada 1987, denominada oficialmente de Allsvenskan 1987, foi a 63º edição da principal divisão do futebol sueco. O campeão foi o Malmö FF que conquistou seu 15º título na história da competição.

Classificação final

Premiação

Ligações externas 
 

1987
1987 no futebol
Desporto na Suécia em 1987